Bel Hadj ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Bechir Bel Hadj (* 1950), tunesischer Handballspieler
 Mohamed Habib Bel Hadj (* 1972), tunesischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Nadir Belhadj (* 1982), algerisch-französischer Fußballspieler